Ефим Григорьевич Троценко (, хутор Егоров — 25 января 1972, Москва) — советский военачальник, начальник штаба Забайкальского фронта, генерал-полковник (1954).

Биография 

Русский, из крестьян. С 1918 — в РККА, красноармейцем участвовал в Гражданской войне на Южном фронте.

В 1920 вступил в РКП(б). В 1922 окончил Краснодарские командирские курсы, на которых с сентября того же года стал командиром взвода.

С декабря 1922 — в полковой школе 13-й Дагестанской стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа: командир отделения, затем старшина (с февраля 1923), командир взвода (с августа 1923), помощник командира роты (с ноября 1923), командир роты (с мая 1924), помощник начальника полковой школы (с августа 1924).

В 1925 экстерном окончил Владикавказскую пехотную школу, после чего занимал должности командира роты (с сентября 1925), командира батальона (с ноября 1925), командира и политрука роты (с октября 1926) 39-го стрелкового полка 13-й Дагестанской стрелковой дивизии.

С 1931, после окончания Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе — на штабных должностях: 
с мая 1931 — начальник 1 части штаба 1-й Туркестанской горнострелковой дивизии, 
с марта 1934 — начальник штаба 70-й стрелковой дивизии, 
с апреля 1936 — начальник штаба 1-й Казанской стрелковой дивизии, 86-й стрелковой дивизии, 
с декабря 1936 — начальник 1 отдела штаба Приволжского военного округа, 
с августа 1938 — начальник штаба Калининского военного округа, 
с июля 1939 — начальник штаба 2-й отдельной Краснознамённой армии, 
с июля 1940 — начальник штаба Забайкальского военного округа.

В июне 1940 присвоено воинское звание «генерал-майор».

Участвовал в Гражданской войне в Испании с апреля 1937 по июль 1938 года.

В годы Великой Отечественной войны — начальник штаба Забайкальского фронта (с 15 ноября 1941 по 12 июля 1945). С июля 1945 года — заместитель начальника штаба Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. В этой должности участвовал в советско-японской войне.

После войны, с сентября 1945 года был начальником штаба Забайкальско-Амурского военного округа. С июня 1947 года — начальник штаба Забайкальского военного округа, а с мая 1953 года — командующий войсками этого округа. С мая 1956 года — первый заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

С 1951 по 1955 был депутатом Верховного совета РСФСР от Крымской области. С 1954 по 1958 был депутатом Верховного Совета СССР 4 созыва.

В июле 1965 года был уволен в отставку по болезни. Жил и скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (7 участок, 20 ряд).

Награды 
 2 ордена  Ленина (16.11.1943 г.)
 4 ордена  Красного  Знамени (14.09.1945 г.)
 2 ордена  Красной  Звезды
 медали
 ордена иностранных государств

Примечания

Источники 
 Военная энциклопедия в 8 томах. — М.: Издательство Министерства обороны Российской Федерации, 1994—2004. Том 8. — С.136.
 

Участники Гражданской войны в России
Участники гражданской войны в Испании
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:Забайкальский фронт